Foltán ist der Familienname folgender Personen:

 László Foltán (* 1953), ungarischer Kanute
 László Foltán (Kanute, 1984) (* 1984), ungarischer Kanute